Francesco Monti est le nom porté en Italie par plusieurs personnalités :

 Francesco Monti dit Il Brescianino (Brescia, 1646 - Parme, 1712), peintre baroque.
 Francesco Monti (Bologne, 1683 - Bergame, ), peintre italien baroque.
 Francesco Monti, musicien des années 1990, auteur de Santa Rosa di Viterbo
 Francesco Monti, sindaco de Brunate entre 1866 et 1872
 Francesco Monti  dit roscio, joueur de rugby dans l'équipe CUS Roma Rugby de Rome pendant la saison 2008-2009.
 Francesco Monti, président de la société par actions d'activité industrielle en informatique Esprinet.
 Francesco Monti Bendini, personnalité ayant son monument funéraire à la Certosa di Bologna, édifié par Petronio Rizzi (1801 – 1822 env.).